Стефа́н де Врей (; ) — нидерландский футболист, защитник итальянского клуба «Интернационале» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.

Биография 
Родился в городке Аудеркерк-ан-ден-Эйссел, Южная Голландия, где вместе с двумя старшими братьями Нильсом и Эриком начал заниматься футболом в команде «Спирит» в возрасте пяти лет. В десятилетнем возрасте был примечен скаутами «Фейеноорда», куда вскоре перешёл; старшие братья профессиональную карьеру не начали. Летом 2002 года принял участие в «дне талантов», традиционно проводимом ведущими клубами страны.

Клубная карьера 
«Фейеноорду» Де Врей достался бесплатно, клуб обеспечил ему проживание и обучение в Роттердаме. Де Врей быстро развивался, перескакивая через возрастные группы. После яркой игры в составе команды до 15 лет он был отправлен в юношескую команду до 17 лет, в семнадцатилетнем возрасте дебютировал в основном составе «Фейеноорда».

«Фейеноорд» 
17 июля 2009 года подписал профессиональный контракт на три года, а уже 24 сентября он сыграл свой первый матч за основу «Фейеноорда» в рамках Кубка Нидерландов. 6 декабря дебютировал в рамках Эредивизи. Вышел на 89-й минуте в поединке против «Гронингена» (3:1), заменив Денни Ландзата. Во втором круге чемпионата Нидерландов де Врей стал основным центральным защитником «Фейеноорда» и помог ему взять бронзу Эредивизи. Свой первый гол в составе команды забил 2 мая 2010 года в ворота «Херенвена».

В последующем де Врей образовал связку центральных защитников с опытнейшим Роном Влааром. В сезоне 2010/11 лишь дважды остался на скамейке запасных. Вместе с клубом он дебютировал в рамках Лиги Европы, но «Фейеноорд» не сумел преодолеть квалификационный раунд, уступив бельгийскому «Генту». Команда быстро вылетела из Кубка Нидерландов, а в чемпионате на протяжении всего первого круга не могла одержать выездную победу. Де Врей продемонстрировал задатки лидера и вскоре удостоился вызова в сборную Нидерландов. На старте сезона 2012/13 де Врей стал капитаном «Фейеноорда», однако после невнятного начала капитанская повязка перешла в руки Грациано Пелле. Де Врей к этому времени начал получать предложения из-за рубежа. Среди первых потенциальных покупателей значились «Челси» и московский «Спартак». 24 декабря 2012 года «Спартак» сделал официальное предложении в 10 миллионов евро, однако Де Врей отказался переходить в российскую Премьер-Лигу.

В сезоне 2013/14 де Врей стал одним из главных открытий нидерландского первенства. Он провёл 34 матча и забил 4 гола. Клуб добрался до четвертьфинала Кубка Нидерландов, однако Де Врей был удалён на предыдущей стадии. Вместе с «Фейеноордом» стал вице-чемпионом страны, а также заработал себе место в основе сборной Нидерландов.

«Лацио» 

В июле 2014 года «Манчестер Юнайтед» попытался переловить защитника у «Лацио», однако уже в последние дни этого месяца Де Врей прошёл медицинское обследование в римском клубе и подписал контракт на пять лет. Сумма трансфера по разным оценкам составила около 9 миллионов евро. Дебют де Врея в радах «Лацио» прошёл 24 августа в кубковом поединке против «Бассано» (7:0). Голландец провёл на поле все 90 минут и забил третий мяч команды. В первом поединке Серии A клуб проиграл со счётом 1:3, а Де Врей получил жёлтую карточку. В третьем туре он был удалён, а команда уступила «Дженоа» (0:1). Главный тренер Стефано Пиоли дал Де Врею время на адаптацию. Впоследствии «Лацио» стал одной из самых малопропускающих команд лиги и сумел квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Де Врей же пропустил всего два матча за весь сезон.

После окончания сезона 2017/18 перешёл в «Интернационале».

Карьера в сборной 
Де Врей выступал за сборные Нидерландов до 16, 17 и 19 лет. С 2011 года стал привлекаться в молодёжную сборную Нидерландов. В мае 2012 года попал в расширенный состав сборной Нидерландов для участия на Евро-2012, но в окончательную заявку не вошёл.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал включил де Врея в заявку сборной на чемпионат мира. 13 июня Де Врей забил свой первый гол за сборную в первом матче группового этапа против сборной Испании.

Достижения 
«Лацио»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2017

«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Сборная Нидерландов
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2014
 Серебряный призёр лиги наций УЕФА: 2018/19

Личные
 Спортивный талант Торбеке: 2009

Статистика

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Интернационале»